Vincentius is de naam van de volgende heiligen:

Vincentius van Zaragoza (?-304), diaken en martelaar
Vincentius van Lérins (overleden tussen 434 en 450) 
Vincentius Madelgarius (607-677)
Vincentius Ferrer (†1419), Spaans dominicaan
Vincentius a Paulo (1581-1660), beschermheilige van de caritatieve verenigingen